Kirkton of Bourtie steht für:

 Kirkton of Bourtie (Aberdeenshire), Weiler in Aberdeenshire, Schottland
 Steinkreis Kirkton of Bourtie, Megalithanlage in Kirkton of Bourtie